16-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 2004 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира остался прежним по сравнению с прошлым сезоном и состоял из 10 однодневных гонок проходивших в Европе.

Регламент турнира остался прежним.  Индивидуальный рейтинг  предусматривал начисление очков первым 25 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге команда должна была принять участие в 8 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков в течение всех гонок.
Начисляемые очки

Довольно необычным получился финишный спринт стартовой гонки сезона Милан — Сан-Ремо. Немец Эрик Цабель, уже считавший себя победителем гонки в пятый раз, поднял руки чтобы отпраздновать победу и слишком рано перестал крутить педали. Но испанец Оскар Фрейре «выбросил» велосипед и опередил немца на несколько сантиметров и таким образом одержал неожиданную победу. Лидером после первой половины сезона стал итальянец Давиде Ребеллин, одержавший победы на двух арденнский классиках.

На августовских гонках, которыми началась вторая половина сезона, трижды второе место занял другой итальянец Паоло Беттини. Это принесло ему 210 очков и позволило сократить отставание до 6 очков от лидировавшего Ребеллина, взявшего в этих же гонках только 114 очков. В паузе между этими гонками Бетитини стал Олимпийским чемпионом в групповой шоссейной гонке.

Победителем индивидуального рейтинга третий год подряд стал итальянец Паоло Беттини. Благодаря более удачному выступлению в заключительных гонках ему удалось обогнать итальянца Давида Ребеллина, ставшему вторым. Третье место занял испанец Оскар Фрейре.

Среди команд стран первенствовала  после победы на заключительной гонке сезона. Второй стала  уступишая одно очко, третьей — .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 2004 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 2004 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 2004 в архиве Cyclingbase